Az 1977-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokságot Belgiumban rendezték 1977. szeptember 15. és szeptember 24. között. Az Eb-n 12 csapat vett részt. A tornát a jugoszláv csapat nyerte meg, egymás után ez volt a harmadik Eb-győzelmük.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot két darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe, a harmadik és negyedikek az 5–8., az ötödik és hatodik helyezettek a 9–12. helyért játszhattak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1977
Európa-bajnokság